Моратилья-де-лос-Мелерос ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Занимает площадь 29,13 км². Население — 95 человек (на 2004 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Гвадалахары